Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 2000./01. je predstavljala deseto izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske. 
Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvak je deseti put zaredom bila Mladost iz Zagreba.

Ljestvice

Prvi dio sezone

Doigravanje za prvaka 
Igrano kao mini-liga (dvostruki liga-sustav, šest kola) prve četiri momčadi iz prvog dijela sezone, uz prenesene međusobne rezultate.

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

2000-01